Женская национальная сборная России по футболу — правопреемница сборной СССР. Управляющая организация — Российский футбольный союз.

Соперники 

1 мая 1992 года женская 2022-10-12сборная России стала официальным преемником выступавшей в отборочном турнире чемпионата Европы 1993 сборной СССР (последний матч состоялся 6 октября 1991 года со сборной Венгрии, а в турнирах 1992 года выступала сборная СНГ — последний матч состоялся 20 апреля 1992 против французского клуба «Лион».

Больше всего матчей сборная провела против Германии — 20.

Посещаемость 

Рекорд посещаемости (29 401 зритель) с участием сборной России установлен на матче ЧМ-1999 со сборной Канады (одержана победа 4:1) состоявшемся 26 июня 1999 года в Нью-Йорке. В Европе рекорд установлен 8 октября 2019 на отборочном матче ЧЕ-2021 в Эйндховене с чемпионками Европы сборной Нидерландов — 23 877 зрителей (0:2). Всего матчей с участием сборной России, на которых присутствовало более 10 тысяч зрителей — 16, из них 13 состоялось в США. Самое большое число зрителей в России было на матче, состоявшимся 30 октября 2008 года в Нальчике, отборочного турнира ЧЕ-2009 года со сборной Шотландии — 7 тысяч зрителей (1:2).

Последние результаты и предстоящие матчи

2022

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира

Место в рейтингах ФИФА

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в сборную на товарищеские матчи против сборной Сербии 11 и 14 ноября 2022 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 15 ноября 2022 года:

Недавние вызовы

Рекордсмены

Тренерский штаб 

.

Форма

Примечания

Ссылки 
 

Россия
Женский футбол в России